

Patronymie 

 Léonora Dori (vers 1571-1617) était l'amie de Marie de Médicis.
 Meirav Dori (1986-), est une joueuse israélienne de basket-ball.
 Yaakov Dori (1899-1973) était un général et ingénieur israélien.
 Dori est un personnage du Hobbit de J. R. R. Tolkien.

Toponymie 

 Dori est une ville située au nord-est du Burkina Faso, chef-lieu du département portant le même nom.

Hydrologie 

 Dori est une rivière du Pakistan et de l'Afghanistan.